Mužská čtyřhra Croatia Open Umag 2022 probíhala ve druhé polovině července 2022. Do deblové soutěže umažského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl brazilsko-španělský pár Fernando Romboli a David Vega Hernández, , jehož členové nestartovali společně. Romboli nastoupil s Francouzem Albanem Olivettim. Na úvod však podlehli Matosovi s Vegou Hernándezem, kteří v semifinále nestačili na Glasspoola s Heliövaarou.

Vítězem se stala nejvýše nasazená dvojice Italů Simone Bolelli a Fabio Fognini, jež ve finále zdolala britsko-finské turnajové trojky Lloyda Glasspoola s Harrim Heliövaarou. Po dvousetovém průběhu 5–7 a 7–6 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–7]. Ve druhé sadě Italové odvrátili osm mečbolů. Dva z nich při stavu gamů 5–6 a dalších šest v řadě, když ve zkrácené hře prohrávali již 0–6. Šňůrou osmi vyhraných míčů si však vynutili supertiebreak, jenž ovládli. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů. Získali pátou společnou trofej, a po triumfu v roce 2011, druhou v Umagu. Z turnaje odjížděli jako pár s celkovou zápasovou bilancí 106–57 a v probíhající sezóně 24–6. Bolelli na okruhu ATP Tour vybojoval jubilejní desátý deblový titul. Pro Fogniniho to bylo sedmé takové turnajové vítězství.

Nasazení párů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Croatia Open Umag
ATP Tour 2022